Het seizoen 2014-2015 van de Champions Hockey League liep van 21 augustus 2014 tot en met 3 februari 2015. De winnaar van de competitie was de Zweedse club Luleå Hockey.

Teams 
In totaal namen er 44 teams uit 11 verschillende nationale competities deel aan de CHL. De Finse Liiga en de Zweedse SHL waren het best vertegenwoordigd, met elk 8 teams. Daarna volgden de Duitse DEL, de Tsjechische Extraliga en de Zwitserse NLA met elk 6 teams. Uit de Oostenrijkse competitie EBEL kwamen 4 teams en de Noorse Ligaen stuurde 2 teams. De Britse EIHL, samen met de Slovaakse Extraliga, de Deense Ligaen en de Franse Ligue Magnus hadden elk 1 team in de CHL.

Voor het toekennen van zgn. licenties om te mogen deelnemen werd er in dit seizoen gewerkt met het volgend systeem:
 26 teams hebben een A-licentie. Dit zijn de teams die de competitie hebben opgericht.
 2 teams van elke nationale competitie (die bij de oprichting was) krijgen een B-licentie. Het gaat hier om de kampioen en de winnaar van de reguliere competitie. Indien deze teams al meespelen met een A-licentie, wordt er verder gekeken naar het eerstvolgende beschikbare team.
 2 tot 6 kampioenen van de niet-oorspronkelijke competities (EIHL, de Noorse Ligaen, de Deense Ligaen, Ligue Magnus en de Slovaakse Extraliga) krijgen een wildcard of C-licentie. Hierom wordt geloot.

† HC Bolzano is een Italiaanse club maar speelt mee in de Oostenrijkse competitie.

Competitie 
De 44 teams worden verdeeld in 11 poules van 4 teams. Binnen deze poules speelt elk team 2 keer (thuis en uit) tegen elk ander team, voor een totaal van 6 wedstrijden per team. De groepwinnaars zijn automatisch geplaatst voor de rechtstreekse uitschakeling, de vijf beste runners-up plaatsen zich ook.

Poulefase

Rechtstreekse uitschakeling 
Ploegen die doorstoten (groepswinnaars - runners-up):

Alle wedstrijden in de rechtstreekse uitschakeling (met uitzondering van de finale) werden gespeeld in 2 manches. De gekwalificeerde teams werden tegen elkaar uitgeloot uit 2 pots (trekking op 10 oktober 2014): 
 Pot A met de 8 beste groepswinnaars (Frölunda Göteborg, Red Bull Salzburg, Lukko Rauma, Skellefteå AIK, Vienna Capitals, Linköping HC, HC Fribourg-Gottéron en SaiPa Lappeenranta)
 Pot B met de 3 overgebleven groepswinnaars en de 5 beste runners-up (Kärpät Oulu, Sparta Praag, Tappara Tampere, Luleå Hockey, Genève-Servette, IFK Helsinki, JYP Jyväskylä en TPS Turku)

Wedstrijdschema

Heenronde achtste finale

Terugronde achtste finale

Heenronde kwartfinale

Terugronde kwartfinale

Heenronde halve finale

Terugronde halve finale

Finale

Externe links 
 Champions Hockey League 

2014
IJshockey in 2014
IJshockey in 2015